Kulturum kan syfta på:

Kulturum (informationscentrum) – en informationscentral för natur- och kulturlokaler
Kulturum, Märsta – en kulturlokal i Arlandagymnasiet i Märsta
Kulturum – en tidigare prästgård vid Læstadiuspörtet i Pajala, se Læstadiuspörtet (Pajala)
Kulturum, Partille – en byggnad i Partille

Se även
Kulturen
Kulturama
Kulturhus